

Топонім

Малин — місто (англ. city) в США, в окрузі Клемет штату Орегон. Засноване у 1909 році чеськими поселенцями на честь чеського села , нині частина міста Кутна Гора.

Малин — місто обласного підпорядкування в Житомирській області, адміністративний центр Малинського району, за легендою, назване іменем древлянського князя Мала.
 Малин — пасажирська залізнична станція Коростенського напрямку Південно-Західної залізниці.
 Малин — село, Рівненська область, Дубенський район, частково спалене 13 липня 1943 року (див. Малинська трагедія).
 Чеський Малин (1871 — 13.7.1943) — село (колонія) чехів поблизу села Малин на Волині, спалене 13 липня 1943 року (див. Малинська трагедія).

— колишнє німецьке село Frankstadt у Судетах, перейменоване у 1947 році на честь спаленого у 1943 році Чеського Малина на Волині.
  — колишнє чеське село, з 1961 року частина міста Кутна Гора.
  — колишнє ранньосередньовічне городище, забудоване селом , нині на території міста Кутна Гора.

Інше 
 «Малин» — броньований десантно-штурмовий катер, головний катер проекту 58503 «Кентавр-ЛК».

Див. також 
 Малинська трагедія
 Малін